Kinezi (Han), jedan od sinitičkih naroda, Kinezi u užem smislu.

 han (zgrada), zgrada iz doba Osmanskog carstva
 Dinastija Han, vladala Kinom od 206. god. pr. Kr. do 220. god. nakon Kr.
 Han Indijanci, Indijansko pleme porodice Athapaskan.
 Han Indijanci (Teksas), nestalo Attacapan pleme iz Teksasa.

Zemljopis 
Hrvatska
 Han (Sinj), naselje kod Sinja, u blizini Obrovca Sinjskog

 BiH
 Han Pijesak

Crna Gora:
 Han (Kotor, Crna Gora), naselje u općini Kotor, u Boki kotorskoj
 Žabljak (Crna Gora), mjesto u Crnoj Gori neko se vrijeme zvalo Hanovi i Anovi

Kina:
 Hanshui (Han Shui), rijeka u središnjoj Kini, pritoka rijeke Jangce
 Han (rijeka u Guangdongu), rijeka u istočnom Guangdongu u južnoj Kini (Han Jiang)

Koreja:
 Han (rijeka u Koreji), rijeka u Koreji (Han-gang)
 Sjeverni Han, rijeka u Koreji (Bukhan-gang)
 Južni Han, rijeka u Koreji (Namhan-gang)

Makedonija
 Mavrovski Hanovi

Srbija
 Gadžin Han
 Vladičin Han

Vijetnam:
 Han (rijeka u Vijetnamu), rijeka u Danangu u Vijetnamu

Izvori